Chicago Blackhawks je profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlí v illinoiském městě Chicago. Do NHL vstoupil v ročníku 1926/27 a hraje v Centrální divizi v rámci Západní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale United Center s kapacitou 19 717 diváků. Klubové barvy jsou červená, černá a bílá.

Je to jeden ze šesti zakládajících týmů NHL, mezi které patří také Detroit Red Wings, Montreal Canadiens, Boston Bruins, New York Rangers a Toronto Maple Leafs. Získal 6 Stanley Cupů a mnohokrát se dostal do finále. Tradičně patří k nejlepším klubům NHL. Klub je nazván podle Černého jestřába – náčelníka indiánského kmene Sauků. Od roku 1998 pracuje v klubu Čech Karel Pavlík na pozici evropského skauta.

Mezi úspěšné české hráče patří Dominik Kubalík (26let)

Jan Rutta (31let)

David Kampf (26let)

Dominik Hašek (?)

Historické názvy 
 1926 – Chicago Black Hawks
 1986 – Chicago Blackhawks

Úspěchy 

 Vítěz Stanley Cupu (6×)
 1933/34, 1937/38, 1960/61, 2009/10, 2012/13, 2014/15
 Vítěz základní části (2×)
 1990/91, 2012/13
 Vítěz konference Prince z Walesu (východní konference) (2×)
 1966/67, 1969/70
 Vítěz Campbellovy konference (západní konference) (7×)
 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1991/92, 2009/10, 2012/13, 2014/15
 Vítěz východní divize (1×)
 1969/70
 Vítěz západní divize (3×)
 1970/71, 1971/72, 1972/73
 Vítěz Smytheovy divize (4×)
 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80
 Vítěz Norrisovy divize (5×)
 1982/83, 1985/86, 1989/90, 1990/91, 1992/93
 Vítěz centrální divize (3×)
 2009/10, 2012/13, 2016/17

Individuální trofeje 

Zdroj:

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část 
Zdroj na NHL.com

Češi a Slováci v Chicago Blackhawks

Umístění v jednotlivých sezonách

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Chicago Blackhawks na eliteprospects.com
 Oficiální stránky 
 Chicago Blackhawks: České stránky 

 
Americké kluby ledního hokeje
Americké kluby NHL
Kluby ledního hokeje založené v roce 1926
Sport v Chicagu
Sportovní kluby v Illinois